Jahna bezeichnet

 Jahna, einen linken Nebenfluss der Elbe in Sachsen
 Jahna (Jahnatal), ein Ortsteil von Jahnatal in Mittelsachsen
 Jahna (Käbschütztal), eine ehemalige Gemeinde in Sachsen
 Jahna-Kagen, eine ehemalige Gemeinde in Sachsen
 Jahna-Löthain, eine ehemalige Gemeinde in Sachsen